Змагання з фехтування на шпагах в командній першості серед чоловіків на Чемпіонаті світу з фехтування пройшли 18 липня 2015 року. Кваліфікація відбулась 17 липня 2015 року.

Медалісти

Жеребкування

Фінали

Верхня половина

Сектор 1

Сектор 2

Нижня половина

Сектор 3

Сектор 4

Поєдинки за місця

5-8 місця

9-16 місця

13-16 місця

Фінальна позиція

Посилання 
 Жеребкування

Чемпіонат світу з фехтування 2015